|-
| 27501 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27502 Stephbecca ||  || 3 aprilie 2000 || Anderson Mesa || 
|-
| 27503 - ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27504 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27505 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27506 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27507 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27508 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27509 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27510 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27511 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27512 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27513 - ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27514 Markov ||  || 26 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 27515 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27516 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27517 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27518 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27519 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27520 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27521 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27522 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27523 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27524 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27525 Vartovka ||  || 29 aprilie 2000 ||  || , 
|-
| 27526 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27527 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27528 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27529 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27530 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27531 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27532 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27533 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27534 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27535 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27536 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27537 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27538 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27539 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27540 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27541 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27542 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27543 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27544 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27545 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27546 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27547 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27548 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27549 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27550 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27551 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27552 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27553 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27554 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27555 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27556 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27557 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27558 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27559 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27560 - ||  || 8 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27561 - ||  || 24 mai 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 27562 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27563 - ||  || 25 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27564 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27565 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27566 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27567 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27568 - ||  || 4 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27569 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27570 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27571 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27572 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27573 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27574 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27575 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27576 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27577 - ||  || 8 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27578 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27579 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27580 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27581 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27582 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27583 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27584 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27585 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27586 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27587 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27588 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27589 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27590 - ||  || 30 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27591 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27592 - ||  || 14 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 27593 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27594 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27595 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27596 - || 2001 DH || 16 februarie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 27597 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27598 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27599 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27600 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-